Анатолий Ананьев:
 
 Ананьев, Анатолий Романович (1911—1992) — советский геолог и палеонтолог, доктор наук.